Букурештли́ев () — болгарская фамилия. Известные носители:

 Букорештлиев, Ангел (1870—1950) — болгарский композитор, дирижёр и фольклорист.
 Букурештлиев, Андрей (1925—1997) — французский композитор.